Горюнов, Виктор:
 Горюнов, Виктор Владимирович (англ. Victor Goryunov; род. 1956) — российско-британский математик.
 Горюнов, Виктор Иванович (1924—2016) — советский актёр и программный режиссёр.